Группа - металлы;

Белое олово является β-фазой, наблюдается при температуре выше 13,2 °C. имеет тетрагональный кристаллической решёткой. Также он мягкий, легкоплавкий, блестящий и пластичный металл, обладающий серебристо-белым цветом. Его плотность составляет 7,29 г/см3. Если же температура ниже 13,2 °C осуществляется переход в серое олово.

 Формула - (a = 0,58197 нм, c = 0,3175 нм, Z = 4.)

Простые вещества